

Міялинський сільський округ — адміністративна одиниця, Байганинський район, Актюбинська область
 Міялинський сільський округ — адміністративна одиниця, Балхаський район, Алматинська область
 Міялинський сільський округ — адміністративна одиниця, Кзилкогинський район, Атирауська область